Lequatre ist der Familienname folgender Personen:
 Geoffroy Lequatre (* 1981), französischer Radrennfahrer
 Marcel Lequatre (1882–1960), Schweizer Radrennfahrer